Serguéi Kovalenko puede referirse a las siguientes personas:
Serguéi Kovalenko, jugador de baloncesto soviético;
Serguéi Kovalenko, luchador ruso.